Il doppio del Queen's Club Championships 1984 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Brian Gottfried e Paul McNamee erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Gottfried con Mike Leach e McNamee con Pat Cash.

Gottfried e Leach hanno perso nel 1º turno contro Andy Kohlberg e David Pate.

Cash e McNamee hanno battuto in finale 6–4, 6–3 Bernard Mitton e Butch Walts.

Teste di serie

 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (secondo turno)
 Kevin Curren /  Steve Denton (semifinali)
 Pat Cash /  Paul McNamee (campioni)
 Carlos Kirmayr /  Cássio Motta (secondo turno)

 Bernard Mitton /  Butch Walts (finale) 
 John Alexander /  John Fitzgerald (primo turno) 
 Tony Giammalva /  Steve Meister (quarti di finale) 
 Broderick Dyke /  Wally Masur (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Queen's Club Championships 1984